Osiedle Nad Zalewem (Siedlce)
 Osiedle Nad Zalewem (Szydłowiec)

Zobacz też